Трка на 400 метара са препонама у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2012. у Хелсинкију одржано је 27., 28. и 29. јуна на Олимпијском стадиону у Хелсинкију.

Земље учеснице 
Учествовало је 27 такмичарки из 20 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2012. години 
Десет најбољих европских тркачица на 400 метара са препонама 2012. године до почетка првенства (27. јуна 2012), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Победнице

Сатница

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама такмичарке су биле подељене у четири групе. Прва група је имала 6, а остале по 7 такмичарки. За полуфинале се су квалификовале по 3 прволасиране из сваке групе (КВ) и 4 према постигнутом резултату (кв).

Полуфинале 
У полуфиналу такмичарке су подељене у две групе по 8. За финале су се пласирале по 3 прволасиране из сваке групе (КВ) и 2 према постигнутом резултату (кв).

Финале

Извори 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2012.
Трка на 400 метара са препонама на Европском првенству у атлетици на отвореном